Това е списък на кметовете на южномакедонския град Енидже Вардар, Гърция (демарси на дем Пела).

{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="14%"|От
! width="14%"|До
! width="25%"|Бележка
|-
|1.
|Леонидас Граматику
|Λεωνίδας Γραμματικού
|1912
|1917
|
|-
|2.
|Траянос Хадзидимитриу
|Τραϊανός Χατζηδημητρίου
|1917
|1919
|
|-
|3.
|Димитрис Ревитиадис
|Δημήτρης Ρεβυθιάδης
|1919
|1922
|
|-
|4.
|Траянос Хадзидимитриу
|Τραϊανός Χατζηδημητρίου
|1922
|1923
|
|-
|5.
|Илияс Пападопулос
|Ηλίας Παπαδόπουλος
|1924
|1925
|
|-
|6.
|Христос Воскоглу
|Χρήστος Βόσκογλου
|1925
|1929
|
|-
|7.
|Тилемахос Космидис
|Τηλέμαχος Κοσμίδης
|1929
|1935
|
|-
|8.
|Йоанис Пападопулос
|Ιωάννης Παπαδόπουλος
|1935
|1941
|
|-
|9.
|Христос Актипис
|Χρήστος Ακτύπης
|1941
|1942
|
|-
|10.
|Томас Мангриотис
|Θωμάς Μαγκριώτης
|1942
|1944
|Убит на 14 септември 1944 г.
|-
|11.
|Григориос Караниколас
|Γρηγόριος Καρανικόλας
|1944
|1945
|Назначен от ЕАМ
|-
|12.
|Йоанис Пападопулос
|Ιωάννης Παπαδόπουλος
|1945
|1946
|Назначен през март и през август 1945 г. от МВнР
|-
|13.
|Стефанос Триандафилидис
|Στέφανος Τριανταφυλλίδης
|1946
|1949
|Назначен от МВнР
|-
|14.
|Гавриил Геролиматос
|Γαβριήλ Γερολυμάτος
|1949
|1950
|Назначен от МВнР
|-
|15.
|Георгиос Гайтанис
|Γεώργιος Γαϊτάνης
|1950
|1951
|Назначен от МВнР
|-
|16.
|Константинос Стамку
|Κωνσταντίνος Στάμκου
|1951
|1954
|
|-
|17.
|Йоанис Игнатиадис
|Ιωάννης Ιγνατιάδης
|1954
|1959
|
|-
|18.
|Йоанис Пападопулос
|Ιωάννης Παπαδόπουλος
|1959
|1964
|
|-
|19.
|Йоанис Игнатиадис
|Ιωάννης Ιγνατιάδης
|1964
|1965
|
|-
|20.
|Георгиос Илидис
|Γεώργιος Ηλίδης
|1965
|1967
|До 21 април 1967 г.
|-
|21.
|Атанасиос Кодунас
|Αθανάσιος Κωδούνας
|1967
|1972
|Назначен от МВнР
|-
|22.
|Константинос Папаконстантину
|Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
|1972
|1974
|Назначен от МВнР
|-
|23.
|Аристидис Япудзис
|Αριστείδης Γιαπουτζής
|1974
|1975
|От края на диктатурата до местните избори през пролетта на 1975 г.
|-
|24.
|Антониос Йоани Василиадис
|Αντώνιος Βασιλειάδης του Ιωάννη
|1975
|1978
|
|-
|25.
|Георгиос Фарсакидис
|Γεώργιος Φαρσακίδης
|1978
|1982
|
|-
|26.
|Теодорос Георгиадис
|Θεόδωρος Γεωργιάδης
|1982
|1989
|
|-
|27.
|Антониос Исаак Василиадис
|Αντώνιος Βασιλειάδης του Ισαάκ
|1989
|1998
|
|-
|28.
|Стилианос Вамвитис
|Στυλιανός Βαμβίνης
|1999
|2006
|
|-
|29.
|Николаос Папаниколау
|Νικόλαος Παπανικολάου
|2007
|2010
|
|-
|30.
|Григориос Стамкос
|Γρηγόριος Στάμκος
|2011
|
|
</table>

Бележки